Джейкоб Трембле — канадський актор, почав акторську кар'єру у п'ять років.
 Маріо Трембле — канадський хокеїст, грав на позиції крайнього нападника, згодом — хокейний тренер.
 Жиль Трембле (,  17 грудня 1938, Бопор —  26 листопада 2014, Монреаль) — канадський хокеїст.

Див. також 
 Трамбле